I liga szkocka w piłce nożnej (1957/1958) – sześćdziesiąty pierwszy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Hearts. Awans uzyskały zespoły Stirling Albion i Dunfermline Athletic. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły East Fife i Queen’s Park.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej